Tancrède peut faire référence à :
 Tancrède, tragédie lyrique française d'André Campra créée à l'Académie royale de musique en 1702 ;
 Tancredi, opéra italien de Gioachino Rossini créé à la Fenice de Venise en 1813.